Der Federation Cup 1984 (ab 1995 Fed Cup) war die 22. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 15. bis 22. Juli im Esporte Clube Pinheiros in São Paulo, Brasilien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und Australien gegenüber, das die Tschechoslowakei mit 2:1 gewann.

Qualifikation 
Datum: Juli 1984
Austragungsort: Esporte Clube Pinheiros, São Paulo, Brasilien
Belag: Sand (rot)

Weltgruppe

Finale

Tschechoslowakei – Australien

Trostrunde 
Datum: Juli 1984
Austragungsort: Esporte Clube Pinheiros, São Paulo, Brasilien
Belag: Sand (rot)

Weblinks 
 Fed Cup 1984

1984
Tennisturnier 1984
Tennisturnier in São Paulo